Евгений Васильевич Борисов
 Борисов, Евгений Васильевич (1854—1924) — русский математик, профессор.
 Борисов, Евгений Васильевич (род. 1979) — русский философ, переводчик философских трудов.
 Борисов, Евгений Васильевич (род. 1965) — советский и российский учёный, профессор кафедры истории философии и логики Томского университета.
 Примечания